Die Poolbillard-Europameisterschaft 2017 war ein Poolbillardturnier, das vom 18. bis 28. März 2017 im Salgados Palace Hotel in Albufeira in der Algarve stattfand. Der portugiesische Billardverband war nach 2015 zum zweiten Mal Gastgeber der vom europäischen Poolbillardverband EPBF veranstalteten Kontinentalmeisterschaft.

An den 13 Wettbewerben in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos nahmen insgesamt 195 Teilnehmer aus 34 Ländern teil.

Erfolgreichster Spieler war der Finne Jouni Tahti, der bei den Rollstuhlfahrern Europameister im 8-Ball und 9-Ball und Dritter im 10-Ball wurde. Marc Bijsterbosch, Jasmin Ouschan und Kurt Deklerck gewannen jeweils eine Gold- und eine Silbermedaille in den Einzelwettbewerben. Die Russin Kristina Tkatsch wurde im 14/1 endlos und mit der Nationalmannschaft Europameisterin. Russland und Finnland waren mit dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze die erfolgreichsten Nationen.

Bei den Herren und den Damen war der 9-Ball-Wettbewerb der EM ein Qualifikationsturnier für die World Games 2017: Ruslan Tschinachow, Ronald Regli, Kelly Fisher und Natalja Seroschtan qualifizierten sich als Finalisten für den 9-Ball-Wettbewerb der Multisportveranstaltung im polnischen Breslau.

Modus 
In allen Wettbewerben wurde zunächst im Doppel K.-o.-System gespielt. Dieser Modus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern im Turnier waren (bei den Herren 64, bei den Damen 16, bei den Rollstuhlfahrern 8 und bei den Mannschaften 8 beziehungsweise 4). Anschließend wurde im K.-o.-System gespielt.

Zeitplan

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Herren fand vom 18. bis 19. März statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 20. bis 22. März statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 22. bis 24. März statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 25. bis 28. März statt.

Mannschaft 
Der Mannschafts-Wettbewerb der Herren fand vom 24. bis 27. März statt.

Wettbewerbe der Damen

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Damen fand vom 18. bis 19. März statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 20. bis 22. März statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 22. bis 24. März statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 25. bis 28. März statt.

Mannschaft 
Der Mannschafts-Wettbewerb der Damen fand vom 24. bis 27. März statt.

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 20. bis 22. März statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 22. bis 24. März statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 25. bis 28. März statt.

Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum

Deutschland

Luxemburg

Österreich

Schweiz

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2017
Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira